Тэзе́ () — деревня во французском департаменте Сона и Луара, в Бургундии.

Достопримечательности 
В деревне находится основанная в 1940 году экуменическая община. Романская церковь XII века.

См. также 
 Община Тэзе

Коммуны департамента Сона и Луара